Имбер — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Персоналии 
 Имбер, Нафтали Герц (1856—1909) — еврейский поэт.
 Имбер, София (1924—2001) — венесуэльская журналистка, основатель и директор Музея современного искусства в Каракасе.
 Имбер, Юг (1842—1905) — музыкальный критик и журналист.

Географические объекты 
 Имбер — заброшенное селение в графстве Уилтшир (Англия), используемое британской армией как сектор общевойскового полигона для отработки навыков боя в населённом пункте.